Podil () bezeichnet Orte in der Ukraine:

Stadtbereiche
 Rajon Podil, Stadtrajon der Stadt Kiew
 Podil (Kiew), Stadtviertel innerhalb des Rajon Podil
 Podil (Poltawa), ein historischer Stadtteil der Stadt Poltawa

Dörfer
 Podil (Welyka Bahatschka), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Welyka Bahatschka
 Podil (Semeniwka), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Semeniwka
 Podil (Sribne), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Sribne
 Podil (Ochtyrka), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Ochtyrka